Huanchaca steht für folgende geographische Objekte in Bolivien:

 Kanton Huanchaca (Caripuyo), Kanton im Municipio Caripuyo, Departamento Potosí
 Kanton Huanchaca (Uyuni), Kanton im Municipio Uyuni, Departamento Potosí
 Huanchaca (Caripuyo), Ort im Kanton Huanchaca, Municipio Caripuyo, Departamento Potosí
 Huanchaca (Uyuni), Ort im Municipio Uyuni, Departamento Potosí
 Huanchaca-Plateau, Plateau im Nationalpark Noel Kempff Mercado im Departamento Santa Cruz, Bolivien und im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien